Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1959. godinu je grugi put zaredom osvojio Jadran iz Herceg Novog.

I. savezna liga 

 Izvori:  
 "Jadran-Koteks"

II. savezna liga

Republička prvenstva

Hrvatska 
Igrano u Hvaru.

 Izvori:  
 "VK Vela Luka 1953-2003"

Izvori 
 
 Copič Miroslav: Jadran-Koteks : '20 - '90, Split, 1990.
 Franko Mirošević, Nevenko Šeparović: Vaterpolo klub Vela Luka 1953. – 2003, Vela Luka, 2007.
  

1959.